Айхетта — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Айхетта (приток Омрасьхетты)
 Айхетта (нижний приток Хетты)
 Айхетта (верхний приток Хетты)